Debreceni EAC – węgierski klub hokeja na lodzie w Debreczynie
 Debreceni EAC – węgierski klub piłki koszykowej w Debreczynie
 Debreceni EAC – węgierski klub piłki nożnej w Debreczynie